Lavardin (Loir-et-Cher)
Lavardin (Sarthe)